Freark Smink (1948), Fries-Nederlands acteur
Jacobus Q. Smink (1954), Fries-Nederlands dichter en vertaler
Julien Smink (1977), Nederlands wielrenner
P.J. Smink J.Bz. (1886-1945), Nederlands schrijver (ook bekend onder pseudoniem A. Morvincit)
Willem Smink (1957), Nederlands politicus